Cipinang (Cimaung), een plaats in Indonesië
Cipinang (Cibatu), een plaats in Indonesië
Cipinang (Rumpin), een plaats in Indonesië
Cipinang (Beber), een plaats in Indonesië
Cipinang (Pulo Gadung), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Jakarta in de provincie Jakarta, Indonesië
Cipinang (Rajagaluh), een plaats in Indonesië
Cipinang (Angsana)